Maichel ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Maichel (1693–1752), deutscher Professor für Philosophie, Theologie, Logik, Physik sowie später der Rechte und der Politik
 Gert Maichel (* 1949), deutscher Jurist und Industriemanager
 Luis Eduardo Roca Maichel († 2010), kolumbianischer Militär

Siehe auch:
 Meichel